Jorge Girona artísticamente conocido como Zonah es un beat maker sevillano de rap, comenzó en el mundo de la música haciendo bases musicales para maquetas de artistas como Púgiles, Legendario, Niko o Jesuly. Fue el productor oficial del grupo Dogma Crew desde su segunda maqueta hasta su primer larga duración.

Discografía

En solitario 
 "Tiempo de Perros" (LP) (Avoid Records, 2003)

Con Dogma Crew 
 "Ya están aquí" (Maqueta) (2001)
 "Antihéroes" (Maxi) (Avoid, 2003)
 "Block massacre" (LP) (Avoid Records, 2003)

Colaboraciones 
 Púgiles "Gran Calibre" (2002)
 Legendario "Tinta Eskizofrénica" (2002)
 Jesuly "Pa Tu Pescue" (2003)
 Juaninacka "Version EP" (2003)
 Keyo "Fuego Abierto" (2003)
 Púgiles "Gran Thriller" (2004)
 Demasiado De "Que Se Te Cae" (2004)
 Niko "Luchando Por Ser Alguien" (2004)
 Eimoman "Trepanación Anal" (2004)
 Sondkalle "Niños Robar" (2004)
 Tote King "Musica Para Enfermos" (2004)
 Destroyer "Amor Por Esto" (2005)
 El Límite "Promocional '04" (2005)
 Ehler Danloss "Amor de Mono" (2005)
 Demasiado De "Rapamantis" (2007)

Véase también 
 Hip Hop en Español
 Hip Hop

Músicos de Sevilla
Productores de rap
Productores discográficos de España
Nacidos en Sevilla